L'édition 2009 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 12 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants

Sponsor 
À la suite d'une réforme de l'ATP, le nom des catégories de tournoi change. Le nom de l'édition évolue en conséquence, le tournoi se nomme cette année : Monte-Carlo Rolex Masters.

Pendant le tournoi 
Roger Federer revient sur sa décision en acceptant une wild card de la part des organisateurs, alors qu'il ne devait, à l'origine, ne pas participer à ce tournoi.

Malgré la présence de 7 Français dans le tableau de simple, aucun ne passe le . Cela n'est plus arrivé depuis plus de 15 ans.

Le  et triple finaliste sortant, Roger Federer, s'incline à la surprise générale en 1/8 de finale face à son compatriote Stanislas Wawrinka. Le Vaudois restait sur 2 échecs consécutifs.

Pour la première fois depuis 2006, la pluie fait son apparition sur le tournoi monégasque et perturbe les 1/8 de finale provoquant le report d'une partie des matchs au lendemain, obligeant alors certains joueurs à jouer 2 matchs le même jour.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Novak Djokovic. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  (consécutive) à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale les jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Rafael Nadal devient le  de l'ère Open à remporter 5 fois ce tournoi et le seul de l'histoire à le faire consécutivement.

Il est le premier joueur de l'histoire à remporter 5 fois consécutivement un tournoi de Masters 1000, améliorant son précédent record de 4.

Il devient le  à avoir remporté le plus de Masters 1000, avec 14 titres (ex æquo avec Roger Federer). Le record de 17 reste détenu par Andre Agassi.

Novak Djokovic met fin à la série de 29 sets sur terre battue gagnés consécutivement par Rafael Nadal depuis le Masters de Monte-Carlo 2006.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Sport à Monaco en 2009
Tennis masculin en 2009
Tennis en avril 2009